An-Sophie Mestach won de Australian Open voor meisjes in 2011 door in de finale Mónica Puig te verslaan met 6–4 en 6–2. Ze verkreeg hiermee de dag nadien de nummer 1-positie bij de junioren. Mestach won tevens het dubbelspeltoernooi en ook landgenote Kim Clijsters won de beker van het toernooi bij de vrouwen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2011